Bundestagswahlkreis 181 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Main-Taunus (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Hanau (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Odenwald – Tauber (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Heidelberg-Stadt (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Sinsheim (1949 bis 1961)